Международная психоаналитическая ассоциация (МПА, ) объединяет более 11,800 психоаналитиков и около 70 организаций-членов ассоциации. Ассоциация была основана в 1910 году Зигмундом Фрейдом по предложению Вильгельма Штекеля и Шандора Ференци.

МПА является главной организацией по регулированию практики и сертификации психоаналитиков. МПА проводит международные съезды психоаналитиков каждые два года, а также издаёт «Международный журнал психоанализа».

История 
В 1902 году Зигмунд Фрейд пригласил к себе Вильгельма Штекеля, Альфреда Адлера, Рудольфа Рейтлера и Макса Кахане чтобы обсудить свои идеи по психоанализу. Эти встречи стали регулярными и по мере роста популярности психоанализа и привели к созданию МПА.

Идея создания Международной психоаналитической ассоциации оформилась в 1908 во время конференции в Зальцбурге и была озвучена Фрейдом 27 апреля 1908, а после Нюрнбергской конференции в марте 1910 года, где был разработан и принят официальный устав, Ассоциация была зарегистрирована и начала свою работу.

Почётные президенты МПА 
 1949-1958 — Джонс, Эрнест
 19??-1970 — Ханц Хартманн
 1973-1982 — Анна Фрейд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт МПА

См. также 
 Венское психоаналитическое общество

Психоанализ
Научные общества
Международные научные организации
Международные ассоциации